Szwajcaria:
 Eschert – gmina w kantonie Berno, w okręgu Berner Jura

Osoby:
 Jürgen Eschert – niemiecki kajakarz